Le nom de John Rockefeller est le diminutif de 
 John Davison Rockefeller (1839-1937), fondateur de la Standard Oil et premier membre influent de la famille Rockfeller
 John Davison Rockefeller Junior (1874-1960), son fils, philanthrope et homme d'affaires à qui l'on doit le Rockfeller Center
 John Davison Rockefeller III (1906-1978), fils du précédent, philanthrope et membre de plusieurs conseils d'administration de sociétés contrôlées par la famille Rockfeller